BYG peut faire référence à :
 Bang Yong-guk, un rappeur, chanteur, danseur, auteur-compositeur et réalisateur artistique sud-coréen ;
  ;
 BYG Actuel, un ancien label de musique français spécialisé dans le free jazz.

Code IATA des aéroports